Diversi oratori sono dedicati al Santissimo Sacramento:
 Oratorio della Compagnia del Santissimo Sacramento a Carini in provincia di Palermo
 Oratorio della Compagnia del Santissimo Sacramento a Calenzano in provincia di Firenze
 Oratorio della Compagnia del Sacramento a Castelfranco di Sopra in provincia di Arezzo